Das Mixed der Australian Championships 1930 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressieger waren Daphne Akhurst  und Edgar Moon. Im Endspiel setzten sich Harry Hopman / Nell Hall gegen Jack Crawford / Marjorie Cox mit 11:9 3:6 und 6:3 durch.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Mixed
1930